Peter Vojtek (né le  en Slovaquie) est un joueur slovaque de hockey sur glace qui évolue au poste de défenseur.

Carrière en club
Formé au HKm Zvolen, il parviendra, après plusieurs bonnes saisons en juniors, à intégrer l'effectif de la réserve du club, tout en jouant, très ponctuellement, pour l'équipe d'Extraliga. Afin d'augmenter son temps de jeu, il décide de partir pour le HK Dragon Prešov, 1.Liga où il évoluera durant deux saisons.

Voulant tenter sa chance à l'étranger, il accepte une offre des Boxers de Bordeaux, en France. Son adaptation à ce nouveau pays, à cette nouvelle culture, à ce nouveau hockey se fera lentement et ses prestations s'en ressentent. Malgré tout, sa volonté de bien faire lui permet de finir la saison en bien meilleure forme, mais il ne sera pas conservé au sein de l'effectif girondin.

Clubs successifs
  HKm Zvolen : jusqu'en 2005
  MHC Martin : en 2003 (prêt)
  Banska Bystrica : en 2004 (prêt)
  HK Dragon Prešov : de 2005 à 2007
  Boxers de Bordeaux : de 2007 à 2008.
  Albatros de Brest : depuis 2008.

Palmarès
 2004-2005 :
  Champion de Slovaquie de 1.Liga

 2007-2008 :
 1/2 finaliste du championnat de France de Division 1

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|1999-2000 || HKm Zvolen B|| Svq-2|| 7|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
|2000-2001 || HKm Zvolen|| Svq-1|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
|2000-2001 || HKm Zvolen B|| Svq-2|| 24|| 0|| 4|| 4|| 12|| || || || || 
|-
|2002-2003 || HKm Zvolen B|| Svq-2|| 31|| 1|| 5|| 6|| 18|| || || || || 
|-
|2003-2004 || MHC Martin|| Svq-1|| 8|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
|2003-2004 || HKm Zvolen|| Svq-1|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
|2003-2004 || HKm Zvolen B|| Svq-2|| 31|| 1|| 8|| 9|| 45|| || || || || 
|-
|2004-2005 || Banska Bystrica|| Svq-2|| 18|| 2|| 2|| 4|| 66|| || || || || 
|-
|2004-2005 || HKm Zvolen B|| Svq-2|| 13|| 0|| 0|| 0|| 10|| 12|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
|2005-2006 || HK Dragon Prešov|| Svq-2|| 9|| 1|| 4|| 5|| 10|| 5|| 1|| 0|| 1|| 12
|-
|2006-2007 || HK Dragon Prešov|| Svq-2|| 39|| 3|| 12|| 15|| 46|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2007-2008 || Boxers de Bordeaux|| Fra-2|| 26|| 1|| 7|| 8|| 70|| 2|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
|2008-2009 || Brest Albatros Hockey|| Fra-3 || 12|| 3|| 2|| 5|| 49|| 8|| 1|| 6|| 7|| 16

Voir aussi

Références 
 

Naissance en juillet 1982
Joueur slovaque de hockey sur glace
Joueur du MHC Martin
Joueur du HKm Zvolen
Joueur du HC '05 Banská Bystrica
Joueur des Boxers de Bordeaux
Joueur du Brest Albatros Hockey
Défenseur de hockey sur glace